Denumirea de Klenovnik se poate referi la următoarele localități:
 Klenovnik, sat în districtul Braničevo, Serbia;
 Klenovnik, comună în cantonul Varaždin, Croația.